La palabra Napier puede referirse a:

Geografía 
Montañas Napier, cadena montañosa de la Antártica.
Napier, ciudad de Nueva Zelanda.

Nombres propios 
James Napier (actor), actor neozelandés protagonista de La Tribu;
James Napier (escritor), autor escocés del ;
John Napier, matemático escocés, inventor de los logaritmos;
Napier & Son, compañía fabricante de automóviles ya desaparecida;
Shabazz Napier, baloncestista estadounidense;
Wilfrid Fox Napier, cardenal de la Iglesia católica;
William Francis Patrick Napier, general e historiador británico;

Nombres comunes 
Ábaco neperiano, instrumento inventado por John Napier

Clubes 
Napier City Rovers, equipo de fútbol de Nueva Zelanda.